Никола́й Зу́бов: Зубов, Николай Александрович (1763—1805) — русский граф, обер-шталмейстер.
 Зубов, Николай Васильевич (лётчик) (1911—1960) — советский полярный лётчик, Герой Социалистического Труда (1949).
 Зубов, Николай Владимирович (1867 — не ранее 1908) — русский композитор и поэт-песенник.
 Зубов, Николай Григорьевич (1885—1968) — генерал-майор РИА, участник Гражданской войны в России.
 Зубов, Николай Дмитриевич (1801—1871) — граф, камергер и гофмейстер двора.
 
 Зубов, Николай Михайлович (1834—1902) — действительный статский советник, начальник путей сообщении Кавказа.